Grone steht für:

 Grone (Göttingen) ein Stadtteil von Göttingen in Niedersachsen
 Pfalz Grona, eine Kaiserpfalz im Göttinger Stadtteil Grone
 Grone (Fluss), ein Bach im gleichnamigen Göttinger Stadtteil 
 Grone (Lombardei), ein Ort in der Provinz Bergamo, Lombardei in Italien 

Grone ist der Name der Adelsfamilie Grone (Adelsgeschlecht)

Grone ist der Familienname folgender Person:

 Giovanni Battista Grone (1682–1748), italienischer Theatermaler, Bühnenbildner und Architekt
 Hans-Udo von Grone (1886–1968), deutscher Landwirt und Politiker (DNVP, NSDAP)
 Jürgen Alexander von Grone (1887–1978), deutscher Offizier
 Otto von Grone (1841–1907), preußischer Generalleutnant 
 Theodor Reismann-Grone (1863–1949), Verleger und Bürgermeister von Essen

Siehe auch:
 Grône
 Grohne
 Gröne
 Krohne
 Krone (Begriffsklärung)
 Crone